O'Mara est un patronyme porté notamment par :

 Frank O'Mara (1960-), athlète irlandais spécialiste du 1 500 et du 3 000 mètres ;
 Jason O'Mara (1972-), acteur irlandais ;
 Kate O'Mara (1939-2014), actrice anglaise.

Patronyme irlandais